Gigny ist der Name mehrerer Gemeinden in Frankreich:

Gigny (Jura) im Département Jura
Gigny (Yonne) im Département Yonne

mit Namenszusatz:
Gigny-Bussy im Département Marne
Gigny-sur-Saône im Département Saône-et-Loire